Die Naiste Meistriliiga 2012 ist die 17. Spielzeit der höchsten estnischen Fußball-Spielklasse der Frauen, der Naiste Meistriliiga. Die Saison begann am 31. März 2012.

Saisonverlauf  
Die Liga umfasst 7 Mannschaften. Aktueller Titelträger ist der Pärnu JK. Die Meisterschaft wird in einer regulären Spielzeit in 2 Hin- und 2 Rückrundenspielen ausgetragen. Jedes Team tritt dabei vier Mal gegen jede andere Mannschaft, sodass jedes Team auf 28 Saisonspiele kommen wird. Die Saison begann mit dem Parallelspielen zwischen Noortekoondis und JK Tammeka Tartu sowie des JK Tallinna Kalev gegen den FC Levadia Tallinn.

Final

Vorrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Teams spielen jeweils 4 Mal gegeneinander, sodass insgesamt 28 Spiele zu absolvieren sind 2 Heim- und 2 Auswärtsspiele.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Naiste Meistriliiga beim estnischen Fußballverband

2012
Fußballsaison 2012